TKK steht für:

 Techniker Krankenkasse (Eigenbezeichnung: TK)
 , die Technische Universität Helsinki, siehe Aalto-Universität#Aalto University School of Science and Technology
 Tiefkühlkost
 Flughafen Chuuk in Mikronesien (IATA-Code)

Abkürzung